Grisi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlotta Grisi
 Giuditta Grisi
 Giulia Grisi

Italienska efternamn